Prvenstvo se igralo dvokružno. Ligu je osvojio NK Dinamo Trnava. Pored njega, u 2. ŽNL Osječko-baranjsku NS Đakovo se kvalificirao i drugoplasirani NK Labrador Forkuševci.

Tablica

Bilješke 
NK Kućanci Kućanci Đakovački su kažnjeni oduzimanjem 2 boda
NK Slavonac Đurđanci je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Mladost Lapovci je kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Dilj Levanjska Varoš je kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Radnik Vrbica je kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Županijski nogometni savez Osječko-baranjske županije: Liga NS Đakovo

2008-09
osječko-baranjska-3-đakovo